George Stirling est un nom pouvant désigner:

 (1869-1949), officier britannique de la British Army
George Faulds Stirling (1877-1966), homme politique canadien en Colombie-Britannique

Voir aussi

Stirling, George